Eselmühle steht für:
Eselmühle (Albstadt)
Eselmühle (Neufahrn in Niederbayern)
Eselmühle (Naturschutzgebiet)
Siehe auch:
Eselsmühle